Risør (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Risør (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente